Basque peut désigner :

Nom commun 
 Basque (en basque : euskara) est une langue parlée au Pays basque
 Le basque unifié est un dialecte standardisé de la langue basque largement enseigné dans l'ensemble du Pays basque
 Les Basques constituent une population autochtone d'origine non indo-européenne implantée principalement dans le Sud-Ouest de la France et dans le Nord de l'Espagne dans le Pays basque 
 Une basque est une partie découpée et tombante de certains vêtements

Toponyme 

 Les Basques, une municipalité régionale de comté de la province de Québec ;
 Port-aux-Basques, ou Channel-Port Aux Basques, une des plus anciennes villes de Terre-Neuve ;
 Basque, une localité en Colombie-Britannique

Patronyme 

 Florine Basque (née en 1992), une joueuse française de basket-ball ;
 Michel le Basque, un pirate français, compagnon de Jean David Nau l'Olonnais ;
 Romain Basque (né en 1995), un footballeur français.

Voir aussi 

 BASC: base d'avions de la sécurité civile
 Pays basque (locution)